Джастин Луис Бальдони (, , Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр и режиссёр итальянского происхождения. Получил известность благодаря сериалу «Девственница Джейн», в котором играет Рафаэля Солано. Обладатель номинации на премию канала MTV в категории «Лучший поцелуй».

Ранняя жизнь 
Джастин Луис Бальдони родился 24 января 1984 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, но вырос в Медфорде, штат Орегон. Его мать, Шерон Бальдони (), имеет еврейские корни, а отец, Сэм Бальдони () — итальянское происхождение. В подростковом возрасте Джастин увлекался футболом, легкой атлетикой и был ди-джеем на местной радиостанции. К сожалению, из-за травмы Бальдони был вынужден распрощаться со спортом. Джастин решил начать актерскую карьеру и переехал в Лос-Анджелес.

Карьера 
В начале карьеры он сыграл небольшие роли в нескольких фильмах и сериалах, а также самостоятельно снял музыкальное видео для международного кинофестиваля «Даун Брикерс» ().

В 2012 году Бальдони создал самый популярный цифровой документальный сериал в истории под названием «My Last Days». Второй сезон транслировал телеканал CW, третий должен выйти в эфир зимой 2018 года. Вслед за таким успехом Бальдони основал студию цифровых медиа Wayfarer Entertainment.

Узнаваемость актеру принес сериал «Девственница Джейн» (2014 — наст. вр.), созданный по мотивам одноименной венесуэльской теленовеллы. В центре сюжета находится религиозная латиноамериканская молодая женщина, которая становится жертвой случайного искусственного оплодотворения в ходе визита к гинекологу. Джастин играет Рафаэля Солано, отца ребенка.

Бальдони активен в технологической сфере. В 2013 году он стал соучредителем приложения «Shout», нацеленного на позитивное изменение взаимодействия пользователей в интернете, а в мае 2017 года выпустил приложение для беременных женщин и молодых мам «Belly Bump».

В июле 2017 года издание Variety анонсировало, что компания Бальдони Wayfarer Entertainment разрабатывает мужское ток-шоу под названием «Man Enough». Шоу обещало исследовать, каково это — быть мужчиной сегодня. «Программа действительно появилась на свет, так как я хотел погрузиться в то, что на самом деле означает быть мужчиной… почему мы такие, какие мы есть?» — рассказал Бальдони в одном из интервью. В шоу участвовали такие именитые мужчины, как Мэтт Макгорри и Хавьер Муньос.

Джастин Бальдони — феминист, не скрывающий своих убеждений. В августе 2017 года стало известно, что он будет выступать на ежегодной конференции TEDWomen. Выступления в рамках TEDWomen как правило либо посвящены женщинам, либо затрагивают гендерные вопросы.

В марте 2019 года в США состоится премьера фильма Джастина Бальдони «В метре друг от друга», в котором главные роли исполнили Коул Спроус и Хейли Лу Ричардсон. В России права на показ картины приобрела кинокомпания Вольга, она выпустит фильм в российский прокат 18 апреля. Также Бальдони планирует выступить режиссером и продюсером экранизации книги «Fly a Little Higher» писательницы Лоры Собич при поддержке Warner Bros..

Личная жизнь 
В 2013 году Бальдони женился на шведской актрисе Эмили Фокслер. 27 июня 2015 года у пары родилась дочь . 18 октября 2017 года у пары родился сын .

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Джастином Бальдони

Выпускники Университета штата Калифорния в Лонг-Бич